Rafael (arcanjo) — arcanjo das religiões abraâmicas
 São Rafael (nau) — nau que integrou a frota da descoberta do caminho marítimo para a Índia
 São Rafael (Califórnia) — cidade norte-americana

Brasil 
 São Rafael (Rio Grande do Norte) — município do estado do Rio Grande do Norte
 São Rafael (distrito de São Paulo) — distrito do município de São Paulo
 São Rafael (Salvador)

Desambiguações de topônimos